Gonzalo Castro Irizábal (1984), futebolista uruguaio;
Gonzalo Castro Randón (1987), futebolista alemão;
Gonzalo de Castro (1963), ator espanhol.

Ver também

Desambiguações de antropônimos